Il doppio del torneo di tennis La Serena Open 2007, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Marc López e Simone Vagnozzi che hanno battuto in finale Carlos Berlocq e Brian Dabul 3-6, 6-3, [10-1].

Teste di serie 

 Ramón Delgado /  André Sá (quarti di finale)
 Pablo Cuevas /  Adrián García (semifinali)

 Vasilīs Mazarakīs /  Felipe Parada (primo turno)
 Cristian Villagrán /  Horacio Zeballos (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

La Serena Open 2007